Heino Falcke ist der Name folgender Personen:

* Heino Falcke (Theologe) (* 1929), deutscher Theologe und Propst
 Heino Falcke (Astronom) (* 1966), deutscher Radioastronom, Astrophysiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 (12654) Heinofalcke, Asteroid des Hauptgürtels